Ascotis selenaria är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1775. Ascotis selenaria ingår i släktet Ascotis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
selenaria